Реда́н (від  — «уступ») — багатозначний термін:
 Редан — відкрите польове укріплення.
 Редан — тип лунки в гольфі, названий на честь укріплень.
 Редан — в суднобудуванні, — поперечна або поздовжня «сходинка» на днищі швидкісних суден.
 «ПВК Редан» — молодіжна субкультура, яка вперше виникла у Росії і швидко набрала популярність серед українських підлітків.